Gretna (Schotland), een plaats in Schotland
 Gretna (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
 Gretna (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
 Gretna (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
 Gretna (Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat Virginia
 Gretna (Canada), een plaats in de Canadese provincie Manitoba
 Gretna (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië
 Gretna (geslacht), een Vlindergeslacht behorende tot de familie van de Dikkopjes (Hesperiidae)

Zie ook 
 Gretna FC, een voetbalclub uit het Schotse Gretna
 Mount Gretna, een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Mount Gretna Heights, een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania